Esistono due comuni francesi con questo nome

Narcy – Alta Marna
Narcy – Nièvre